|-
| (124001) 2001 FB77||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (124002) 2001 FX77||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (124003) 2001 FP79||||21 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (124004) 2001 FG81||||23 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (124005) 2001 FK81||||23 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (124006) 2001 FT86||||21 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (124007) 2001 FQ88||||26 березня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (124008) 2001 FR90||||26 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (124009) 2001 FS91||||16 березня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (124010) 2001 FT91||||16 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (124011) 2001 FK94||||16 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (124012) 2001 FK96||||16 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (124013) 2001 FK101||||17 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (124014) 2001 FS101||||17 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (124015) 2001 FE102||||17 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (124016) 2001 FJ103||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (124017) 2001 FP105||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (124018) 2001 FU106||||18 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (124019) 2001 FT107||||18 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (124020) 2001 FP109||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (124021) 2001 FT110||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (124022) 2001 FU110||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (124023) 2001 FK112||||18 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (124024) 2001 FO112||||18 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (124025) 2001 FV114||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (124026) 2001 FZ115||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (124027) 2001 FS117||||19 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (124028) 2001 FB119||||20 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (124029) 2001 FG121||||26 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (124030) 2001 FN121||||23 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (124031) 2001 FC124||||23 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (124032) 2001 FN126||||26 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (124033) 2001 FP127||||29 березня 2001||Обсерваторія Беґнел-Біч||Ґреґ Кровфорд
|-
| (124034) 2001 FX129||||29 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (124035) 2001 FK131||||20 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (124036) 2001 FZ132||||20 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (124037) 2001 FU133||||20 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (124038) 2001 FN134||||20 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (124039) 2001 FE135||||21 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (124040) 2001 FX137||||21 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (124041) 2001 FU138||||21 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (124042) 2001 FF140||||21 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (124043) 2001 FH140||||21 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (124044) 2001 FB141||||23 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (124045) 2001 FL141||||23 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (124046) 2001 FP141||||23 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (124047) 2001 FP143||||23 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (124048) 2001 FH146||||24 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (124049) 2001 FJ146||||24 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (124050) 2001 FJ148||||24 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (124051) 2001 FU150||||24 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (124052) 2001 FM152||||26 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (124053) 2001 FM153||||26 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (124054) 2001 FO155||||26 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (124055) 2001 FJ160||||29 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (124056) 2001 FW160||||29 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (124057) 2001 FH162||||30 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (124058) 2001 FH164||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (124059) 2001 FL166||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (124060) 2001 FZ167||||20 березня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (124061) 2001 FW168||||23 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (124062) 2001 FG169||||23 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (124063) 2001 FL171||||24 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (124064) 2001 FQ171||||24 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (124065) 2001 FO172||||25 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (124066) 2001 FG175||||31 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (124067) 2001 FK175||||31 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (124068) 2001 FX175||||16 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (124069) 2001 FY176||||16 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (124070) 2001 FZ176||||16 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (124071) 2001 FW192||||26 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (124072) 2001 FG194||||24 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (124073) 2001 GJ1||||13 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (124074) 2001 GR1||||15 квітня 2001||Обсерваторія Кресент Б'ютт||Е. Шерідан
|-
| 124075 Кетельсен (Ketelsen)||||15 квітня 2001||Обсерваторія Джанк-Бонд||Девід Гілі
|-
| (124076) 2001 GG3||||14 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (124077) 2001 GJ3||||14 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (124078) 2001 GM3||||14 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (124079) 2001 GQ3||||14 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (124080) 2001 GO4||||14 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (124081) 2001 GY4||||15 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (124082) 2001 GV6||||15 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (124083) 2001 GC11||||15 квітня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (124084) 2001 HP7||||17 квітня 2001||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (124085) 2001 HR8||||21 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (124086) 2001 HZ11||||18 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (124087) 2001 HY15||||23 квітня 2001||Обсерваторія Ондржейов||Петер Кушнірак, Петр Правец
|-
| (124088) 2001 HP16||||24 квітня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (124089) 2001 HZ19||||21 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (124090) 2001 HZ24||||23 квітня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (124091) 2001 HD27||||27 квітня 2001||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (124092) 2001 HJ32||||23 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (124093) 2001 HB33||||27 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (124094) 2001 HK33||||27 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (124095) 2001 HL33||||27 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (124096) 2001 HT40||||27 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (124097) 2001 HZ40||||27 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (124098) 2001 HE41||||27 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (124099) 2001 HG41||||27 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (124100) 2001 HS41||||30 квітня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|}

Див. також 
 Список астероїдів

124000